Зоран Ристановић (Скопље, 1924 — Београд, 1. јул 1977) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Црвени цвет || Коста
|-
| 1951. || Последњи дан || Мајор Винко
|-
| 1953. || Невјера || /
|-
| 1957. || Потражи Ванду Кос || Лука Антић
|-
| 1957. || На крају пута ТВ филм || Жарко Зупан
|-
| 1959. || Кризантема ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Писаћа машина ТВ филм || /
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима || Агнезин муж
|-
| 1961. || Сама сам вечерас ТВ филм || /
|-
| 1962. || Тројанског рата неће бити ТВ филм || /
|-
| 1962. || Приче из хотела ТВ филм || /
|-
| 1963. || Два пресудна дана ТВ филм || /
|-
| 1963. || Афера Свети Фијакер ||
|-
| 1964. || Оне и он ТВ филм || /
|-
| 1964. || У једном граду ко зна ком ТВ серија || /
|-
| 1964. || Између два авиона ТВ филм || /
|-
| 1965. || Лицем у наличје ТВ серија || /
|-
| 1965. || Са њима долази смрт ТВ филм || /
|-
| 1965. || Маестро ТВ филм || /
|-
| 1965. || Чувај ми Амелију ТВ филм || /
|-
| 1968. || На рубу памети ТВ филм || Др. Катанчић
|-
| 1968. || Можда спава ТВ кратки филм || /
|-
| 1968. || Једног дана, једном човјеку ТВ филм || /
|-
| 1968. || Дивни мирис љубичица ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Нирнбершки епилог ТВ филм || Шеф гестапоа Дилс
|-
| 1972. || Лица ТВ филм ||
|-
| 1973. || Последњи ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 1977.
Скопљаци
Срби у Северној Македонији
Српски глумци
Југословенски глумци